Andonopoulos bzw. Antonopoulos (griechisch Αντωνόπουλος) ist der Familienname folgender Personen:
 Anastasios Antonopoulos (1893–?), griechischer Ringer
 Apostolos Antonopoulos (* 1983), griechischer Schwimmer
 Rania Antonopoulos (* 1960), griechische Wirtschaftswissenschaftlerin und Politikerin